Lauttaskero kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lauttaskero (kulle, lat 67,88, long 24,40), Lappland, Tunturi-Lappi, 
 Lauttaskero (kulle, lat 67,75, long 23,95), Lappland, Tunturi-Lappi, 

Robotskapade Finlandförgreningar